Stazione di Matsuo – stazione ferroviaria situata a Sanmu nella prefettura di Chiba in Giappone
 Stazione di Matsuo – stazione ferroviaria situata a Toba nella prefettura di Mie in Giappone